Абу-ль-Хасан Али ибн Абдуллах аль-Мадини, известный как Али ибн аль-Мадини (, , Басра, совр. Ирак  — , Самарра) — известнейший хадисовед, хафиз, историк, учитель аль-Бухари и многих других выдающихся хадисоведов.

Биография 
Его полное имя: Абуль-Хасан Али ибн Абдуллах ибн Джафар ибн Наджих ибн Бакр ибн Саад ас-Саади аль-Басри аль-Мадини (). Родился в  в Басре (Ирак), однако его семья была родом из города Медина, из-за чего он получил нисбу «аль-Мадини». Обучался науке о хадисах у своего отца, Хаммада ибн Зейда, Суфьяна ибн Уяйны и многих других. От него передавали хадисы Ахмад ибн Ханбаль, Абу Бакр ас-Сагани, Мухаммад аль-Бухари, Абу Хатим ар-Рази, Абу Дауд, Абуль-Касим аль-Багави и др. По словам Абу Хатима, Ахмад ибн Ханбаль так уважал Ибн аль-Мадини, что никогда не называл его по имени, а обращался по кунье.

Али ибн аль-Мадини умер в 234 году хиджры (848 год) в городе Самарра (Ирак).

Библиография 
Ибн аль-Мадини является автором около 200 трудов. Среди них:
 аль-Асами ва-ль-Куна («Имена и куньи») в 8 томах.
 ат-Табакат в 10 томах.
 Кабаиль аль-араб («Арабские племена») в 10 томах.
 ат-Тарих («История») в 10 томах.
 Ихтилаф аль-хадис («Противоречащие хадисы») в 5 томах.
 Мазахиб аль-мухаддисин («Мазхабы хадисоведов») в 2 томах.
 Тасмия авляд аль-ашара.
 ’Иляль аль-хадис ва ма’рифат ар-риджаль.

Примечания 

Хадисоведы
Арабские историки
Умершие в 848 году